Gustaf Kolmodin ist der Name folgender Personen:

* Gustaf Kolmodin (Politiker) (1823–1893), schwedischer Landwirt und Politiker, MdR
 Gustaf Kolmodin (Offizier) (1893–1975), schwedischer Oberst